Ла Астека има више значења:

 Ла Астека (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Астека (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Астека (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Астека (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Астека (Ел Аренал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Астека, Гранха (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Астека (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Астека (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Астека (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Астека (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Астека (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику